

Films 
La Route du devoir est le titre de plusieurs films :
 La Route du devoir, un film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1912
 La Route du devoir, un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1918